

Architettura 
 Arena Baltika – stadio di Kaliningrad, in Russia

Calcio 
 Baltika Narva – società calcistica di Narva, in Estonia
 Futbol'nyj Klub Baltika – società calcistica di Kaliningrad, in Russia

Altro 
 Baltika – maggior gruppo di birrifici della Federazione Russa
 Classe Baltika – nome in codice NATO dato a un piccolo peschereccio